Das Arrondissement Sens ist eine Verwaltungseinheit im französischen Département Yonne innerhalb der Region Bourgogne-Franche-Comté. Hauptort (Sitz der Unterpräfektur) ist Sens.

Wahlkreise 
Im Arrondissement liegen zehn Wahlkreise (Kantone) und 118 Gemeinden.

 Kanton Brienon-sur-Armançon (mit 27 von 34 Gemeinden)
 Kanton Charny Orée de Puisaye (mit 3 von 17 Gemeinden)
 Kanton Gâtinais en Bourgogne
 Kanton Joigny
 Kanton Migennes (mit 2 von 10 Gemeinden)
 Kanton Pont-sur-Yonne
 Kanton Sens-1
 Kanton Sens-2
 Kanton Thorigny-sur-Oreuse
 Kanton Villeneuve-sur-Yonne

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Autun sind:

Neuordnung der Arrondissements 2017 

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde aus dem Arrondissement Auxerre die Fläche der zwölf Gemeinden Béon, Brion, Bussy-en-Othe, Cézy, Champlay, Chamvres, Joigny, Looze, Paroy-sur-Tholon, Saint-Aubin-sur-Yonne, Villecien und Villevallier dem Arrondissement Sens zugewiesen.

Ehemalige Gemeinden seit 2015 
Chigy, Saint-Romain-le-Preux, Sépeaux, Theil-sur-Vanne, Vareilles

Vor 1926 
Von 1800 (Jahr VIII der Revolution) bis 1926 bestand das Arrondissement aus den aktuellen Kantonen, mit Ausnahme von Cerisiers, Saint-Julien-du-Sault und Villeneuve-sur-Yonne, die aus dem aufgelösten Arrondissement Joigny übernommen wurden.

Sens
Geographie (Département Yonne)